Felice Garelli – chimico italiano
Felice Garelli – politico italiano